Sognando e risognando, brano musicale di Lucio Battisti pubblicato nel 1972 e interpretato in seguito anche dalla Formula 3
 Sognando e risognando, album della Formula 3 pubblicato nel 1972